Eryngium marinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Garsault. Eryngium marinum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
marinum